Wahlen steht für:

 Wahl, politischer Entscheidungsprozess, bei dem Personen oder Parteien gewählt werden
 Kategorie:Liste (Wahlen)
 Wahlen (Adelsgeschlecht)

Wahlen, geographisch:
 Wahlen BL, Gemeinde im Kanton Basel-Land, Schweiz
 Wahlen BE, Ortsteil der Gemeinde Thierachern, Kanton Bern, Schweiz
 Wahlen (Crimmitschau), Ortsteil von Crimmitschau, Landkreis Zwickauer Land, Sachsen
 Wahlen (Kall), Ortsteil der Gemeinde Kall, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Wahlen (Kirtorf), Ortsteil der Stadt Kirtorf, Vogelsbergkreis, Hessen
 Wahlen (Losheim am See), Ortsteil der Gemeinde Losheim am See, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Wahlen (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wahlen (Odenwald), Ortsteil von Grasellenbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Wahlen, seit 1915 deutscher Name der Gemeinde Vahl-lès-Faulquemont, Département Moselle, Frankreich
 Wahlen (Toblach), Fraktion der Gemeinde Toblach, Südtirol, Italien

Wahlen, Namensträger:
 Adrian Wahlen (* 1997), deutscher Schauspieler
 Alfred Wahlen (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Catrin Wahlen (* 1972), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Friedrich Traugott Wahlen (1899–1985), Schweizer Politiker, Initiator des Plan Wahlen („Anbauschlacht“)
 Georg Ludwig Alexander von Wahlen-Jürgaß (1758–1833), königlich preußischer Generalleutnant der Kavallerie
 Heinrich Wahlen (1930–2002), deutscher Politiker der SPD
 Heinrich Rudolph Wahlen (1873–1970), deutscher Kaufmann und schwedischer Konsul für Deutsch-Neuguinea
 Helmut Wahlen (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Herbert Wahlen (1904–1945), deutscher Theaterintendant, Regisseur und Schauspieler
 Hermann Wahlen (1901–1990), Schweizer Schriftsteller sowie Pädagoge
 Kurt von Wahlen-Jürgass (1862–1935), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Vanessa Wahlen (* 1995), deutsche Fußballspielerin
 Viola Wahlen (1917–2018), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Vahlen
 Wahl (Begriffsklärung)
 Wahle
 Walen